Les Aubiers peut faire référence à :

 Les Aubiers, ancienne commune fusionnée avec Nueil-sur-Argent  pour former Nueil-les-Aubiers ;
 le Quartier des Aubiers, à Bordeaux en Gironde (France).